Diese Seite stellt die Ergebnisse des Damendoppels bei den Olympischen Sommerspielen 2000 im Badminton dar.

1. Runde

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Weblinks
http://web.archive.org/web/www.sports-reference.com/olympics/summer/2000/BDM/

Damendoppel
Frauenbadmintonwettbewerb